Синьян:

 Синьян — городской округ в провинции Хэнань КНР.
 Синьян — аэропорт совместного базирования, расположенный вблизи города Синьян.